Ne bántsátok a feketerigót! (regény)
 Ne bántsátok a feketerigót! (film)